O Grão-Mestre Chung Sun-Yong é o introdutor da arte marcial Taekwondo em Portugal em 1974. É actualmente 9º Dan.

Ligações externas 
 Website do Grão-Mestre Chung Sun-Yong, o fundador da arte em Portugal

Taekwondistas